Вальтер Сентено (ісп. Wálter Centeno, нар. 6 жовтня 1974) — костариканський футболіст.
 Едвард Сентено (ісп. Edward Zenteno, нар. 5 грудня 1984, Кочабамба) — болівійський футболіст.